Presidentiële residentie (Jerevan) - Armenië
 Presidentiële residentie (Almaty) - Kazachstan